Арнелл () — шведське прізвище.

 Сігфрід Вільгельм Арнелл (; 1895 — 1970) — шведський ботанік. Син бріолога Хемпуса Вільгельма Арнелла.
 Хемпус Вільгельм Арнелл (; 2 серпня 1848 — 1932) — шведський ботанік, бріолог. Батько ботаніка Сігфріда Вільгельма Арнелла.